De 30 kilometer klassieke stijl (massastart) voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 werd gehouden op zaterdag 27 februari in het Whistler Olympic Park in Whistler. Titelhoudster was de Tsjechische Kateřina Neumannová, in Turijn werd de 30 kilometer in de vrije stijl afgewerkt.

De deelneemsters gingen gelijktijdig van start. De startvolgorde was afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Gedurende de wedstrijden mochten de deelneemsters driemaal een pitstop maken, waarbij de ski's konden worden gewisseld.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 30 km